Президентские выборы в Колумбии 1998 года прошли в два тура — 31 мая состоялся первый тур выборов, 21 июня прошёл второй тур.

В первом туре ни один кандидат не сумел набрать 50 % + 1 голос, и во второй тур вышли два кандидата — Орасио Серпе Урибе от Либеральной партии и Андрес Пастрана Аранго, член Колумбийской консервативной партии. Несмотря на своё первое место, хоть и с минимальным перевесом, Орасио Серпе Урибе уступил во втором туре.

Новым президентом Колумбии был избран Андрес Пастрана.

Результаты

Ссылки
 Избирательный бюллетень в первом туре
 Избирательный бюллетень во втором туре
 

Колумбия
Выборы в Колумбии
Май 1998 года
Июнь 1998 года
1998 год в Колумбии